Bayh ist der Familienname folgender Personen:

 Birch Bayh (1928–2019), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei) und US-Senator von Indiana
 Evan Bayh (* 1955), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur und US-Senator von Indiana
 Gotthilf Bayh (1888–1969), deutscher Kommunal- und Landespolitiker

Siehe auch:
 Bay (Begriffsklärung)